Vraný může být:

 Vraný – městys v okrese Kladno

příjmení
 Jan Vraný (* 1946) – český politik
 Josef Vraný (1874–1937) – český a československý novinář, esejista, podnikatel a politik
 Josef Vraný (poslanec Říšské rady) (1842–1901) – rakouský politik z Čech, poslanec Říšské rady, starosta Mladé Boleslavi
 Karel Vraný (1840–1874) – český skladatel, sbormistr a ředitel kůru
 Václav Vraný (* 1952) – český fotbalista